

Musique 
 Infernus (musicien), Roger Tiegs, musicien norvégien fondateur du groupe de black metal Gorgoroth en 1992.

Voir aussi